Raúl Ignacio Díaz Arce (San Miguel de la Frontera, 1 de fevereiro de 1970) é um ex-futebolista salvadorenho que atuava como atacante. É o maior artilheiro da história da Seleção Salvadorenha.

Carreira
Apelidado de El Toto, jogou em 3 clubes de seu país natal (Dragón, Luis Ángel Firpo e Águila), tendo feito o restante de sua carreira no futebol dos Estados Unidos, principalmente pelo D.C. United, onde foi o décimo jogador draftado pela equipe de Washington. Nas 2 passagens pelo D.C., Arce jogou 68 vezes e fez 44 gols. Vestiu também as camisas de New England Revolution, San José Clash, Tampa Bay Mutiny, Colorado Rapids, Charleston Battery e Puerto Rico Islanders, onde se aposentou em 2004.

Carreira na seleção
Estreou na Seleção de El Salvador em 1987, antes de iniciar a carreira profissional, porém só fez o primeiro jogo pelos Cuscatlecos em 1991, contra a Nicarágua. Disputou 2 edições da Copa Ouro da CONCACAF, em 1996 e 1998. Até 2003, El Toto participou de 68 partidas por El Salvador, sendo o maior artilheiro da equipe, com 39 gols.

Títulos

Luis Ángel Firpo
Liga de Fútbol Profesional: 2
 1991/92, 1992/93

D.C. United
MLS Cup: 2
 1996, 1997
U.S. Open Cup: 1
 1996

Charleston Battery
USL First Division: 1 
 2003
Southern Derby: 1
2003

Ligações externas 
 

Futebolistas de El Salvador
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1982
Futebolistas do D.C. United
Futebolistas do New England Revolution
Futebolistas do San José Earthquakes
Futebolistas do Colorado Rapids
Naturais de San Miguel de la Frontera